Здание бывшей Александровской гимназии () — памятник гражданской архитектуры. Архитектурная стилистика здания ориентирована на русский классицизм.

История 

Здание классической гимназии заложено в июне 1897 года в память о российском императоре Александре III. Построено в 1898 году по проекту архитектора С. Шабуневского на углу улиц Новиковской и Могилёвской (современные ул. Карповича и ул. Кирова).

Бронзовая закладная доска на начало работ по возведению гимназии сохраняется в Гомельском областном краеведческом музее.

Архитектура 

Каменное двухэтажное П-образное в плане здание. Крупные членения главного фасада и боковых ризалитов (более высокие помещения на втором этаже) придают зданию монументальность. Парадный вход главного фасада выделенный портиком с элементами коринфского и дорического ордеров и завершённый треугольным фронтоном. Стены, украшенные наличниками, лепными вставками, тягами, меандром, завершён богато декорированным фризом и развитым профилированным карнизом. Окна первого этажа прямоугольные, второго — арочные. Планировка коридорная с односторонним расположением классных помещений. В центральной части по главной оси парадный вестибюль с трёхмаршевой лестницей, вокруг которой классные и административные помещения. В крыле, ориентированном на ул. Кирова, размещались актовая и гимнастические залы. В годы Второй мировой войны здание было частично разрушено. При реконструкции, в боковых крыльях надстроен третий этаж (инженер Г. Ханин).

В здании размещён административно-учебный корпус Белорусского института инженеров железнодорожного транспорта.

Литература 
 Архітэктура Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. — Мн.: БелЭн, 1993. — 620 с.: іл. — ISBN 5-85700-078-5.

Ссылки 

 Здание Александровской гимназии  на сайте Глобус Беларуси
 Исторический тур по БелГУТу: от мужской гимназии до университета

Появились в 1898 году
Достопримечательности Гомеля
Историко-культурные ценности Республики Беларусь